Eivissa, illa balear de les Pitiüses
 Eivissa (municipi), Municipi i ciutat de l'illa d'Eivissa
 Societat Esportiva Eivissa, L'Eivissa o Sa Deportiva, equip de futbol de la vila d'Eivissa fundat el 1957 i refundat el 1995, desaparegut el 2010
 Unió Esportiva Eivissa, equip de futbol de la vila d'Eivissa fundat el 2015
 Eivissa (revista)
 Bisbat d'Eivissa